Ca n'Ametller (Castellar del Vallès), edifici històric al terme de Castellar del Vallès (al Vallès Occidental) 
 Ca n'Ametller (Molins de Rei), edifici de planta i dos pisos a la vila de Molins de Rei (al Baix Llobregat) 
 Ca n'Ametller (Montornès del Vallès), masia de Montornès del Vallès (Vallès Oriental) 
 Ca n'Ametller (Sant Cugat del Vallès), edifici al Vallès Occidental
 Roure de Ca n'Ametller, roure martinenc a Castellbisbal (el Vallès Occidental)